UPG steht für:
 UDP-Glucose-Pyrophosphorylase, ein Enzym
 Unidada da Guarda Presidencial, die angolanische Präsidentengarde
 Unlautere Geschäftspraktiken (siehe u. a. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb)

Abkürzung